French Open 2012 var en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner. Det er den 111. udgave af French Open og den anden Grand Slam-turnering i 2012. Den bliver spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 27. maj – 10. juni 2012. Li Na er forsvarende mester i damesingle, mens Rafael Nadal er det i herresingle.

Den eneste danske deltager i seniorrækkerne er Caroline Wozniacki, som deltog i damesingleturneringen, hvor hun var seedet som nr. 9. Hun tabte imidlertid allerede i 3. runde til lettiske Kaia Kanepi.

Resultater

Herresingle 

{{8TeamBracket-Tennis5 
| RD1=Kvartfinalerne
| RD2=Semifinalerne
| RD3=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Novak Djokovic
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=5
| RD1-score1-4=78
| RD1-score1-5=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=7
| RD1-score2-4=66
| RD1-score2-5=1

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Roger Federer
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=64
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=6
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Juan Martín del Potro
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=77
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=0
| RD1-score4-5=3

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= David Ferrer
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=63
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=6
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Andy Murray
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=77
| RD1-score6-3=3
| RD1-score6-4=2
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=12
| RD1-team7= Nicolás Almagro
| RD1-score7-1=64
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=3
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Rafael Nadal
| RD1-score8-1=77
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Novak Djokovic
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Roger Federer
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=3
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=6
| RD2-team3= David Ferrer
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3=1
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Rafael Nadal
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Novak Djokovic
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=5
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Rafael Nadal
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=2
| RD3-score2-4=7
| RD3-score2-5=
}}

 Damesingle 

| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2='''6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=21
| RD3-team1= Sara Errani
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

2012
WTA Tour 2012